WTV  of Wtv kan slaan op de volgende zaken:

 afkorting voor de regionale Vlaamse televisiezender West-Vlaamse televisie
 afkorting voor de regionale Nederlandse televisiezender Weert Televisie
 afkorting voor de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 afkorting voor Werktijdverkorting